Mataui Bay steht für:

 Matauri Bay (Bucht), Bucht in Neuseeland
 Matauri Bay (Ort), Ort in Neuseeland